Чернощёкий неразлучник () — птица семейства попугаевых.

Внешний вид 
Очень грациозный попугайчик. Длина тела 14 см. Внешне похож на маскового неразлучника, но меньше его размерами, а голова у него сероватого цвета. Так же отличительным признаком от маскового неразлучника является наличие в верхней части грудки красновато-оранжевых перьев, а сверху хвоста — зелёных.

Распространение 
Обитает на юго-западе Замбии.

Образ жизни 
Населяют лиственные леса. Питаются семенами трав.

Примечания

Литература 
 Иерусалимский И. Попугаи и певчие птицы: виды, содержание, обучение. — Ростов-на-Дону: Владис, 2001. — 320 с ISBN 5-94194-073-4

Ссылки 

 Всё о Чернощеких попугаях — неразлучнихах: разновидности, содержание, кормление, разведение, болезни и многое другое

Птицы Африки
Животные, описанные в 1906 году
Эндемики Замбии